Dit is de kalender van een schrikkeljaar dat begint op woensdag, zoals 2020 en 2048.
Dit soort jaar heeft 53 weken in het standaard ISO 8601 week/dag formaat.

De volgende jaren hebben een kalender in een schrikkeljaar dat op een woensdag begint:

Kalender, Schrikkel 3